Elena Bogdan e Alexandra Cadanțu hanno vinto il torneo, battendo in finale Çağla Büyükakçay e Karin Knapp 6-4, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

  Katarzyna Piter /  Ol'ga Savčuk (semifinale)
  Janette Husárová /  Renata Voráčová (primo turno)

  Lara Arruabarrena /  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  María Irigoyen (quarti di finale)

Alternate 
  Tamara Čurović /  Elica Kostova (primo turno)

Wildcard

  Elena Bogdan /  Alexandra Cadanțu (campionesse)

  Ioana Ducu /  Ioana Loredana Roșca (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale
 

BRD Bucarest Open 2014
WTA Tour 2014